Bauschinger:
 Johann Bauschinger
 Efeito de Bauschinger

 Julius Bauschinger
 2306 Bauschinger

Desambiguação